Аракчаа — тувинская фамилия. Известные носители:

 Аракчаа, Кара-Кыс Донгаковна (род. 1950) — депутат Государственной Думы I созыва.
 Аракчаа, Куулар Мунзукович (1922—1993) — тувинский писатель.
 Аракчаа, Раиса Ажыевна (1925—1990) — первая женщина-камнерез Тувы.